Въглен е село в Североизточна България. То се намира в община Аксаково, област Варна. Старото му име е Кюмюрлюк.

Намира се на Франгенското плато, на около 9 км от Варна и съвсем близо до село Яребична. В близост до селото е и варненското сметище.

Население 
Численост на населението според преброяванията през годините:

Етнически състав

Преброяване на населението през 2011 г. 
Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:

Културни и природни забележителности 
В селото се намира красивата църква „Св. Пророк Илия“, възстановена през 2009 година. В началото на селото има две чешми.

Други 
До селото пътува линия 25 Корабостроителен завод – Пл. Лаврентий – Кооперативен пазар, Янко Михайлов – ВиК – Вятърна мелница – Лозарска – Балкантурист – Росица – Свежест – Разклон Каменар – с. Въглен – с. Яребична.
от Варна в 06:50, 08:40, 12:20, 15:10 (само делник), 17:20, 19:40
от Въглен в 06:00 (през Терапията), 07:30, 09:20, 13:00, 15:50 (само делник), 18:00, 20:20

Източници 

Села в област Варна
Населени места в община Аксаково